Александр Преображенский:
 Преображенский, Александр Александрович (1898—1976) — учёный-винодел, доктор технических наук, профессор, заведующий отделом виноделия.
 Преображенский, Александр Александрович (1925—2002) — советский и российский историк, профессор, заслуженный деятель науки России.
 Преображенский, Александр Борисович (псевдоним Артём Кораблев, род. 1959) — детский писатель, прозаик, журналист.
 Преображенский, Александр Васильевич (1890—1963) — советский хормейстер, оперный певец (тенор), музыкальный педагог.
 Преображенский, Александр Григорьевич (ок. 1850—1918) — российский филолог, преподаватель московской гимназии, составитель Этимологического словаря русского языка.
 Преображенский, Александр Лаврентьевич (в монашестве Агафангел; 1854—1928) — епископ Российской Церкви; митрополит Ярославский и Ростовский.